Bonaparte kan syfta på:

Huset Bonaparte – europeisk härskardynasti som uppsteg till kejserlig värdighet i och med Napoleon I:s kröning 1804.
Bonaparte (auktor) – en  auktorsförkortning för flera personer

Personer
 Charles Lucien Bonaparte (1803–1857), en fransk naturforskare och ornitolog
 José Fernando Bonaparte (1928–2020), en argentinsk paleontolog
 Napoléon Bonaparte (1769–1821), Frankrikes kejsare från 2 december 1804 till 6 april 1814
 Roland Napoléon Bonaparte (1858–1924), son till Pierre Bonaparte och sonson till Napoleon I:s yngre bror Lucien Bonaparte

Geografi

Antarktis 

 Bonaparte Point, 
 Mount Bonaparte,

USA 

 Bonaparte, Iowa – en ort i Iowa, Van Buren County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar